Osiniec peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Osiniec, un village du powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 Osiniec, un village du powiat de Gniezno.